Сарманово () — село в Татарстане, административный центр Сармановского района и Сармановского сельского поселения.

География 
Расположено в 40 км от железнодорожной станции Заинск, около села Иляксазово, рек Татарский-Илек, Мензеля.

История 
Основано в XVII веке тептярами, татарами. Считается что село было основано дедом Сарман от которого населённый пункт и ведет свое название. В начале XX века учтены 2 мельницы, 1 кузница, 7 бакалейных, винных и пивных лавок, хлебозапасный магазин и базар. С середины XIX века в документах зафиксированы 2 мечети, а после — школа при них. В Сарманово была записана легенда о Биксуре.

Население

Инфраструктура 
В селе работает музей Великой Отечественной войны и краеведения, больница, средняя школа, гимназия, библиотека и другие учреждения социальной сферы.

Примечания

Ссылки 
 Татарская энциклопедия, Институт Татарской энциклопедии (ИТЭ) Академии наук РТ.
 Рухи башкалабыз: Мәшһүр татар авыллары / Ф.Г. Гарипова. – Казан: Мәгариф, 2005, — 247 б.

Населённые пункты Сармановского района
Районные центры Татарстана